Ази́-сюр-Марн () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Эссом-сюр-Марн. Округ коммуны — Шато-Тьерри.

Код INSEE коммуны — 02042.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 387 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 267 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 195 были экономически активными, 72 — неактивными (показатель активности — 73,0 %, в 1999 году было 70,3 %). Из 195 активных жителей работали 176 человек (96 мужчин и 80 женщин), безработных было 19 (6 мужчин и 13 женщин). Среди 72 неактивных 15 человек были учениками или студентами, 35 — пенсионерами, 22 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Ази-сюр-Марн

Коммуны департамента Эна